La sposa bella – romanzo scritto da Bruce Marshall
 La sposa bella – film del 1960 diretto da Nunnally Johnson